La Salvetat ist Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Salvetat-Belmontet im Département Tarn-et-Garonne
La Salvetat-Lauragais im Département Haute-Garonne
La Salvetat-Peyralès im Département Aveyron
La Salvetat-Saint-Gilles im Département Haute-Garonne
La Salvetat-sur-Agout im Département Hérault
Saint-Mamet-la-Salvetat im Département Cantal